Kate, u karateu
 Kate (softver), softver
 Kate (pleme)